Симон Альберто Консальви (; 7 июля 1927, Санта-Крус-де-Мора, Венесуэла — 11 марта 2013, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел (1977—1979, 1985—1988).

Биография 

Окончил факультет журналистики Центрального университета Венесуэлы. Впоследствии окончил факультет международных и общественных отношений Колумбийского университета (США).

В 1950 г. вступил в ряды подпольной молодёжного крыла политической партии «Демократическое действие». которая вела активную борьбу с режимом президента Переса Хименеса.

 1955 г. — был вынужден эмигрировать на Кубу, провел несколько месяцев в местной тюрьме во время правления Фульхенсио Батисты,
 1958 г. — возвращается на родину после свержения диктатуры Хименеса,
 1959—1964 гг. — депутат Национального конгресса,
 1961—1963 гг. — посол в Югославии,
 1965—1966 гг. — директор Центрального Управления информации,
 1968 г. — основал государственное издательство Monte Ávila Editores. В течение девятнадцати лет был директором Национального института культуры и искусств (INCIBA),
 1974—1977 гг. — постоянный представитель Венесуэлы в ООН,
 1977—1979 и 1985—1988 гг. — министр иностранных дел,
 1984—1985 гг. — глава администрации президента Венесуэлы,
 1988—1989 гг. — министр внутренних дел,
 1989—1994 гг. — посол Венесуэлы в США,
 1997 г. — председатель Комиссии по иностранным отношениям Консультативного комитета Национального конгресса.

Затем активно занимался журналисткой и писательской деятельностью. С 2005 г. возглавлял венесуэльскую Биографическую библиотеку, издающую книги о выдающихся людях Венесуэлы. в 2008 г. наряду рядом других интеллектуалов был одним из учредителей движения 2 D.

Библиография 

 Ya basta: El Nacional da la cara por Venezuela
 Auge y caída de Rómulo Gallegos
 Maremagnum: textos y pretextos : crónicas anacrónicas

Примечания

Внешние ссылки 

 Contra el olvido: Conversaciones con Simón Alberto Consalvi

Министры иностранных дел Венесуэлы
Выпускники Центрального университета Венесуэлы
Выпускники Колумбийского университета
Послы Венесуэлы в США
Послы Венесуэлы в Югославии
Постоянные представители Венесуэлы при ООН